Санта Лусија Мијаватлан има више значења:

 Општина Санта Лусија Мијаватлан (Оахака), општина у савезној држави Оахака у Мексику
 Санта Лусија Мијаватлан (Санта Лусија Мијаватлан, Оахака), насеље у савезној држави Оахака у Мексику